Mazagão (Marrocos) — antiga possessão portuguesa no Norte da África
Mazagão (Amapá) — município do estado brasileiro Amapá
Mazagão (Bombaim) — originalmente uma das sete ilhas de Bombaim, atualmente uma zona daquela cidade

Desambiguações de topônimos